Maciej Iwański (piłkarz)
 Maciej Iwański (komentator sportowy)